Der Generalstabschef der Republik Zypern () ist eine militärische Person und steht dem Generalstab der Zyprischen Nationalgarde der Republik Zypern vor.

Einzelnachweise 

Militärperson (Zypern)
Generalstabschefs #Zypern, Republik